Драгутин „Драго” Крча (Кутина, 1. септембар 1923 — Загреб, 22. март 1998) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Женидба ТВ филм || /
|-
| 1961. || Срећа долази у 9  || Галус
|-
| 1963. || У пролазу  ТВ филм || /
|-
| 1963. || Арина ТВ филм || /
|-
| 1967. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1968. || Поштански сандучић ТВ филм || /
|-
| 1968. || Павиљон број 6 ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || -{Ein Vogel bin ich nicht}- ТВ филм || /
|-
| 1971. || Пријатељско оговарање ТВ филм || /
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској ТВ серија || Рибић
|-
| 1973. || Сеоба душе ТВ филм || Хуго
|-
| 1975. || Кнез  ТВ филм || Домар
|-
| 1975. || Цар се забавља ТВ филм || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || Равнатељ
|-
| 1976. || Њих троје ТВ филм || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Професор Пешл
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Краљево  ТВ филм || /
|-
| 1981. || Туропољски топ ТВ филм || Племенити Иштванић
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Јозо
|-
| 1985. || За срећу је потребно троје  || Судац
|-
| 1986. || Чудесна шума  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир  || /
|-
| 1992. || Странци у ноћи Кратки филм || /
|-
| 1995. || Наусикаја  || /
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 ТВ мини серија || Исидор пл. Крсњави
|-
| 1997. || Божић у Бечу  || Тетак Јосип
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 1998.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена